N13 – strada nazionale svizzera
 N13 – motore a scoppio prodotto dalla BMW